Meshoullam ( « Exaucé ») est un nom propre hébraïque, généralement utilisé comme prénom masculin et, plus rarement, comme patronyme.

Meshoullam comme prénom 

 Dix personnages bibliques se prénomment Meshoullam :
 l'un des chefs de la tribu de Gad dans le Bashan au temps de Yotam (1 Chroniques 5:13),
 le grand-père de Chaphan le scribe, au temps de Josias (2 Rois 22:3), 
 un prêtre, père de Hilkia (Néhémie 11:11 & 1 Chroniques 9:11), appelé Shallum en 1 Chroniques 6:12, 
 un Lévite de la lignée de Kehat, au temps du roi Josias (2 Chroniques 34:12)
 un fils d'Elpaal (1 Chroniques 8:17),
 l'un des deux fils de Zorobabel (1 Chroniques 3:19),
 un prêtre, dirigeant de la Maison d'Ezra  (Néhémie 12:13),
 un grand-prêtre  (Néhémie 12:16),
 l'un des principaux Lévites au temps d'Ezra  (Ezra 8:16),
 un prêtre (1 Chroniques 9:12), 
 et l'un des assistants principaux d'Ezra (Néhémie 8:4).

 Meshoullam ben Kalonymos, rabbin, poète et décisionnaire du 
 Meshoullam ben Nathan, tossafiste provençal du  (n. 1120)
 Meshoullam ben David, tossafiste allemand des . Il est le fils de David ben Kalonymus de Münzenburg, tossafiste et poète liturgique. Il aurait correspondu avec Rav Baroukh, Simha de Spire, ainsi qu'avec Isaac Or Zarua'. Selon Gross, le Meshoullam mentionné dans le Mordekhaï sur Houllin serait plus tôt Meshoullam ben Nathan (cf. supra).
 Meshoullam ben Salomon, un poète provençal du 
 Meshoullam ben Makhir, un savant français du  (d. à Perpignan en 1306). Abba Mari, qui lui était apparenté, pleure sa mort dans une lettre de condoléances adressées à la communauté de Perpignan et dans un poème liturgique). Heinrich Gross identifie Meshoullam ben Makhir à Sen Bonet de Lunel, auteur d'un supercommentaire sur le commentaire biblique d'Abraham ibn Ezra.
 Meshoullam Phoebus ben Israël Samuel, grand-rabbin de Cracovie au 
 Meshoullam Zalman Ashkenazi, un rabbin et lettré polonais des  (d. à Lublin en 1843). Fils de Meshoullam Zalman Orenstein de Pomarin, il descend par celui-ci du Hakham Tzvi à la troisième génération. Il a occupé le poste de rabbin à Kazimierz et Naselsk puis, de 1826 à sa mort, de Lublin. Il a rédigé des commentaires à la Mishna, inclus dans l'édition Vilna du Talmud (1869).

Meshoullam comme patronyme 

 Yerouham ben Meshoullam, rabbin et décisionnaire provençal du

Notes et références